

Arte 
 Gruppo

Astronomia 
 Gruppo – piccolo aggregato di galassie (fino a 50 circa) vicine tra loro
 Gruppo Locale – gruppo di galassie a cui appartiene la Via Lattea

Chimica 
 Gruppo – insieme di elementi appartenenti a una colonna della tavola periodica
 Gruppo – parte di una molecola che ne caratterizza la reattività

Economia 
 Gruppo –  insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e organizzativo

Esercito 
 Gruppo d'armate è una formazione militare che raggruppa diverse armate 
 Gruppo d'artiglieria – unità di artiglieria o di cavalleria corrispondente al battaglione
 Gruppo di squadroni – unità di cavalleria corrispondente al battaglione
 Gruppo di volo, gruppo di squadriglie o semplicemente gruppo – unità dell'aviazione in cui è suddiviso uno stormo

Geologia 
 Gruppo – in geologia e litostratigrafia, insieme di formazioni o di strati di roccia

Matematica 
 Gruppo – struttura algebrica formata da un insieme con un'operazione binaria

Meccanica 
 Gruppo – nella meccanica applicata, insieme di pezzi montati tra loro che funzionano solidalmente

Sport 
 Gruppo – nel ciclismo, insieme di ciclisti o insieme di componenti di una bicicletta
 Gruppo – nell'automobilismo, ripartizione dei veicoli ammessi alle competizioni

Musica 
 Gruppo musicale – un insieme di musicisti, composto da due o più elementi

Medicina 
 Gruppo sanguigno – classificazione del sangue basata sulla presenza di sostanze antigeniche
 Terapia di gruppo – forma di psicoterapia in cui l'intervento clinico viene effettuato in un setting gruppale

Società 
 Gruppo –  nelle scienze sociali, un sottoinsieme di una cultura o di una società, composta da due o più persone
 Gruppo scout – nello scautismo, insieme verticale di più unità scout

Pagine correlate 
Group

Altri progetti